Різни́к, м'ясник — особа, що розрізує і продає м'ясо.
 Різни́к (шохет) — посада в юдейській громаді.

Прізвище 

 Різник Андрій Іванович (2000) — український футболіст.
 Різник Володимир Йосифович (1966) — радянський та український футболіст.
 Різник Володимир Васильович (1940) — український вчений у галузі математики і комбінаторики.
 Різник Дмитро Григорович (1999) — український футболіст.
 Різник Левко Йосипович (1938) — український письменник, ґрунтознавець, громадський діяч.
 Різник Олександр О. (1956) — український мистецтвознавець, письменник, науковий працівник «Української енциклопедії».

Див. також 
 Рєзник
Українські прізвища
Прізвища на -ник